Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
Jeremy Davidson 
 Thierry Peuchlestrade

La saison 
Avec un budget pour la saison est de 4,52 millions d'euros, celui-ci est le  de la pro D2.

Transferts

Effectif 2015-2016

Calendrier et résultats

Matchs amicaux
Montpellier HR - Stade aurillacois : 21-9

Pro D2 

|}

Barrages d'accession en Top 14

Statistiques

Statistiques collectives 
Attaque 

Défense

Statistiques individuelles 
Meilleur réalisateur

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club
  Le tableau des transferts en Pro D2 sur allrugby.com
 Pro D2, le tableau des transferts sur rugby-transferts.com
   Transferts 2015/16

2015-2016
Aurillac